Бэи́ле-Гово́ра () — город и бальнеоклиматический курорт в Вылча, примерно в 20 км к юго-западу от Рымнику-Вылча и к западу от реки Олт. Примечательными особенностями города (помимо его минеральных источников) являются место Говора (построено в XV в.) и рядом монастырь Говора (XVI—XVII вв.).

Говора было местом, где Матей Басараб представил второй печатный станок в Валахии. В 1640 г. были напечатаны Часослов и канонический сборник Малый Номоканон, называемый также «Правила говора» ( «Pravila cea mică»  или  «Pravila de la Govora» ), предназначенный для духовников. Перевод сборника осуществил монах Михаил (Мокса или Моксилий).

Административно городу подчинены такие села (данные о населении за 2002 год):

 Гетежешть (381 человек);
 Куретуриле (91 человек);
 Пражила (2396 человек).

История 
В 1876 году местные жители обнаружили соленую воду и грязь, используемые для лечения ревматических заболеваний. Около 10 лет спустя была построена первая база с теплыми ваннами. После 1950 года Бэиле-Говора становится городом, создаются гостиницы, общежития и базы для лечения.

Курорт 
Бальнеоклиматический курорт в Румынии, в предгорьях Южных Карпат, на высоте 360 м. Климат умеренный континентальный с мягкой зимой (средняя температура января —3 °C) и теплым летом (средняя температура июля 19 °C). Хлоридные натриевые йодобромные и сульфидные минеральные воды используют для ванн, купаний в бассейнах, ингаляций и питьевого лечения. Лечение больных с заболеваниями органов дыхания, органов движения и опоры, сердечно-сосудистой и нервной систем..

Ежегодно курорт может посещать свыше 1400 туристов. Помимо лечения, туристы могут посетить множество исторических памятников.

Население 
Национальный состав населения города:

Родным языком назвали:

Состав населения города по вероисповеданию:

Примечания

Ссылки 
 Данные о городе Бэиле-Говора на сайте Ghidul Primăriilor

Вылча (жудец)
Курорты Румынии
Города Румынии